Jaroslav Švrček je jméno více osob:

 Jaroslav Švrček (matematik) (* 1953) – český matematik a vysokoškolský pedagog UP
 Jaroslav Švrček (veslař) (* 1956) – český veslař a trenér veslování